DRO steht als Abkürzung für:

 Oszillator mit einem Dielektrischen Resonator als frequenzbestimmendes Bauteil
 Drehrohrofen
 Distant Retrograde Orbit, eine sehr stabile lunare Umlaufbahn
 Discos Radiactivos Organizados, spanisches Independent-Label

Dro ist der Familienname folgender Personen:
 Edwige-Renée Dro, ivorische Schriftstellerin 
 Young Dro (* 1979), US-amerikanischer Rapper
sowie
 Pseudonym von Drastamat Kanajan (1884–1956), armenischer Militär

Dro steht für:
 Aviador Dro, Band 
 Dro (Trentino), italienische Gemeinde in der Provinz Trient

Siehe auch:
 Dros
 Drot
 TRO

Abkürzung